Індекс легкості ведення бізнесу () — індекс задля порівняння простоти підприємницької діяльності між країнами світу, що укладається Світовим банком на основі річних даних. 

Вищі оцінки у індексі свідчать про краще та, зазвичай, простіше регулювання бізнесу, а також сильніший захист прав власності. Метою побудови індексу є забезпечення даними досліджень впливу регуляції бізнесу державою на економічне зростання. Від початку проекту в листопаді 2001 було опубліковано понад 800 наукових досліджень, які використовують один чи декілька індикаторів запропонованих у індексі чи у попередніх пов'язаних дослідженнях. Результати досліджень вказують на сильний взаємозв'язок між покращенням правил ведення бізнесу і зростанням економіки.

Структура індексу 

На відміну від подібних досліджень, Індекс легкості ведення бізнесу засновується лише на вивченні та квантифікації законів, постанов та правил, що стосуються ведення підприємницької діяльності. Індекс не враховує загальніші умови, такі як інфраструктура, інфляція та злочинність. 

Загальний індекс базується на десять внутрішніх індикаторах:
 Розпочинання бізнесу — процедури, час, витрати та мінімальний капітал для заснування підприємства.
 Робота з дозволами на будівництво — процедури, час та витрати на будівництво складу.
 Отримання електропостачання - процедури, час, витрати на отримання електропостачання.
 Реєстрація майна — процедури, час та витрати на реєстрацію комерційної нерухомості.
 Отримання кредиту — міць юридичних прав, глибина кредитної інформації.
 Захист прав інвесторів — відкритість фінансових показників, відповідальність керівництва та легкість судових позовів від інвесторів.
 Сплата податків — кількість податків, час на підготовку податкових звітів, загальний податок як частка прибутку.
 Міжнародна торгівля — кількість документів, витрати та час необхідний для експорту та імпорту.
 Забезпечення контрактів — процедури, час та витрати на примушення сплати боргу.
 Закриття підприємства — відсоток відшкодувань, час та додаткові витрати на закриття неплатоспроможної фірми.

Рейтинг 
Перший рейтинг опубліковано у 2006 році. 31 жовтня 2018 опубліковано рейтинг Doing Business 2019. Далі наведено таблицю позицій країн у загальному рейтингу

Спосіб обчислення індексу може незначним чином змінюватися із року в рік, таким чином, що позиції певної країни у рейтингу не є цілком порівнюваними між роками. Наприклад, хоча Україна посіла 142-е місце у звіті на 2010 рік, а у звіті на 2011 рік — 145-е місце, за критеріями останнього звіту насправді вона піднялася за рік на дві позиції із 147-го місця.

Примітки

Посилання 
 Індекс легкості ведення бізнесу //  
 Офіційний сайт індексу 

Списки країн
Індекси
Міжнародні рейтинги